Peter Demetz ist der Name folgender Personen:

* Peter Demetz (Literaturwissenschaftler) (* 1922), tschechisch-deutsch-US-amerikanischer Literaturwissenschaftler 
 Peter Demetz (Bildhauer) (* 1969), Südtiroler Bildhauer 
 Peter Demetz-Fëur (1913–1977), Südtiroler Maler